Генрих Васильевич Корпусов (1925 — 2013) — российский химик, лауреат Государственной премии СССР.

Родился 28.02.1925 в Москве.

Участник войны. Потерял ногу на войне.

Окончил Московский институт химического машиностроения (1950), инженер химик-механик.

С 1950 г. в Институте физической химии АН СССР (с 2005 г. Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина): аспирант, м.н.с., с.н.с., зав. лабораторией, главный научный сотрудник сектора экстракции лаборатории новых физико-химических проблем.

Научная сфера: экстракционные методы разделения редких и радиоактивных элементов.

Доктор химических наук.

Публикации:
 Химия долгоживущих осколочных элементов / Г. В. Корпусов, Л. М. Зайцев и др. / Под ред. акад. А. В. Николаева — М.: Атомиздат, 1970.
 Левин В. И., Корпусов Г. В., Манько Н. М., Патрушева Е. Н., Прохорова Н. П., Платнов Г. Ф. Экстракция четырехвалентного церия органическими растворителями // Атомная энергия. Том 15, вып. 2. — 1963. — С. 138—145.
 В. И. Левин, Е. Н. Патрушева, Г. В. Корпусов, Л. Козырева. Сб.: «Методы получения и измерения радиоактивных препаратов». М., Атомиздат, 1960.
 H. E. Брежнева, В. И. Левин, Г. В. Корпусов, Н. М. Манько, Е. К. Богачева, Л. Т. Хорешко, Г. Ф. Платнов. Труды Второй международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева, 1958. Доклады советских ученых. М., Атомиздат, 1958.

Лауреат Государственной премии СССР. Награждён орденом Отечественной войны I степени (06.11.1985).

Умер 23.12.2013 в Москве.

Семья: жена, трое детей.

Источники 
 Кто есть кто в атомной энергетике и промышленности России